Это список дипломатических миссий в Азербайджане. В настоящее время в Баку функционируют более 60 иностранных посольств и представительств.

Посольства и представительства

Консульства

Представительства в других странах, послы которых аккредитованы в Азербайджане 
В данном разделе перечислены дипломатические представительства иностранных государств, находящиеся в других странах, однако, чья юрисдикция распространяется также и на территорию Азербайджанской Республики.

Постоянные представительства международных организаций

См.также 
 Список дипломатических миссий Азербайджана
 Внешняя политика Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Сайт МИДа Азербайджана
 Дипломатические миссии в Азербайджане
 В Гяндже откроются консульства трех стран
 Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Венесуэлы в Азербайджане
 Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Султаната Оман в Азербайджане
 Приступило к деятельности посольство Сербии в Азербайджане

Дипломатических миссий, в
Дипломатические представительства в Азербайджане
Дипломатические представительства по принимающим странам